José María Rosa puede referirse a:

 José María Rosa (padre) (1846-1929), político y abogado argentino - Ministro de Hacienda (1898-1904, 1910-1914);
 José María Rosa (hijo) (1876-1960), político, abogado y militar argentino - interventor (de facto) de la provincia de Mendoza (1930-1931);
 José María Rosa (nieto) (1906-1991), historiador y diplomático argentino;
 José María Rosa (1970-), fotógrafo español.